Matthias Stich ist der Name folgender Personen:

* Matthias Stich (Musiker) (* 1961), deutscher Musiker
 Matthias Stich (Sportschütze) (* 1963), deutscher Sportschütze